Амел (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Амел (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 Амел (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Амел сир л'Етан, насељено место у Француској, у департману Меза
 Амел Тука, босанскохерцеговачки спортиста
 Амел Ћурић, босанскохерцеговачки уметник